Суперкубок УЄФА 1995 — 20-й розіграш Суперкубка УЄФА. У турнірі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1994—1995 голландський «Аякс» та переможець Кубка володарів кубків 1994—1995 іспанський «Реал Сарагоса». Вдруге за свою історію титул володаря Суперкубка УЄФА здобув «Аякс».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1994—1995
 Кубок володарів кубків 1994—1995

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 1995  
 Суперкубок УЄФА 1995 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1996 у футболі
1995